Reprezentacja Portugalii w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Portugalii. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Europy 

Piłka ręczna w Portugalii
Portugalia
Portugalskie reprezentacje narodowe